Анастасія Гольшанська (†1561) — волинська княгиня, представниця «руської контрреформації».
 Софія Гольшанська (близько 1405–1461) — русинська княжна з роду Гольшанських, королева польська, з 1422 року жінка II Ягайла.
 Гольшанська Юліана Юріївна (? — † бл. 1540 р.) — православна свята (канонізована за Петра Могили).
 Гольшанська (Ольшанська) Марія Юріївна (?- 1586) — дружина князя Курбського Андрія Михайловича.

 Див. також 
 Ольшанська